Nationaal Herbarium Nederland
 Noord-Holland-Noord of Noord-Holland Noord:
 De voormalige ziektekostenverzekeraar en ziekenfonds Noord-Holland-Noord (later samengegaan met Univé)
 Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
 Concessie Noord-Holland Noord (concessiegebied voor het openbaar vervoer)